Составы команд-участниц чемпионата Южной Америки по футболу 1949 года.

Бразилия

Парагвай

Перу

Боливия

Чили

Уругвай

Эквадор

Колумбия 

1949